Contes (Alpes Marítimos)
 Contes (Pas-de-Calais)